Olaszország
Arena, község Olaszországban, Calabria régióban, Vibo Valentia megyében
Arena Po, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében

Más
Arena, Duran Duran koncertalbuma
Arena rock, zenei stílus
Arena Fonte Nova, többcélú sportlétesítmény Brazíliában, Salvador da Bahia városban
Arena da Amazônia, többcélú sportlétesítmény Brazíliában, Manaus városban
Arena de São Paulo, többcélú sportlétesítmény Brazíliában, São Paulo városban
Arena das Dunas, többcélú sportlétesítmény Brazíliában, Natal városban
Arena Pernambuco, többcélú sportlétesítmény Brazíliában, Recife városban
Arena da Baixada, többcélú sportlétesítmény Brazíliában, Curitiba városban
Arena Mall, bevásárlóközpont Budapesten